La danza dei milioni, film del 1914 diretto da Baldassarre Negroni;
La danza dei milioni, film del 1940 diretto da Camillo Mastrocinque